Ива́н Шапова́лов: Шаповалов, Иван Евдокимович (1907—1941) — белорусский советский поэт и прозаик.
 Шаповалов, Иван Егорович (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Шаповалов, Иван Николаевич (род. 1966) — российский музыкальный продюсер.
 Шаповалов, Иван Савельевич (1817—1890) — русский художник-мозаичист, основатель мозаичной мастерской в России.